Heiligenberg steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in Deutschland:
 Heiligenberg (Bodenseekreis), Gemeinde im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Heiligenberg (Bruchhausen-Vilsen), Ortsteil von Bruchhausen-Vilsen, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Heiligenberg bei Schönau, Ortsteil von Schönau, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Orte in Frankreich:
 Heiligenberg (Bas-Rhin), Gemeinde im Département Bas-Rhin, Elsass

Orte in Österreich:
 Heiligenberg (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Orte in Tschechien:
 Heiligenberg, deutscher Name von Svatý Kopeček, Ortsteil von Olomouc, Bezirk Olmütz, Olmützer Region
 Heiligenberg, deutscher Name von Svatá, Gemeinde im Bezirk Beroun, Mittelböhmische Region

Berge in Deutschland:

 Heiligenberg (Oberlinzgauer Bergland) (etwa ), Höhenzug östlich von Heiligenberg (Bodenseekreis), Baden-Württemberg
 Heiligenberg (etwa ), Nebengipfel zum Steinberg (Hohenberg an der Eger), Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Heiligenberg (Hoher Meißner) (), Erhebung des Hohen Meißners, nahe Weißenbach, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Heiligenberg (Dün) (), bei Beuren, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Heiligenberg (Menteroda) (etwa ), bei Menteroda, Landkreise Unstrut-Hainich und Kyffhäuser, Thüringen
 Heiligenberg (Heidelberg) (), in Heidelberg, Baden-Württemberg
 Heiligenberg (Hochspeyer) (), bei Hochspeyer, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Heiligenberg (), bei Gensungen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen, siehe Burg Heiligenburg
 Heiligenberg (Naumburg) (), zwischen Altendorf und Heimarshausen, Landkreis Kassel, Hessen
 Heiligenberg (Richelsdorfer Gebirge) (Kirchwaldskopf; ), bei Neustädt, Wartburgkreis, Thüringen
 Heiligenberg (Heiliger Berg; ), bei Haselbachtal, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Heiligenberg, Nordwestflanke des Marienbergs, bei Seeheim-Jugenheim, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen, siehe Schloss Heiligenberg (Jugenheim)
 Heiligenberg (Tauberbischofsheim) (), im Tauberland bei Tauberbischofsheim-Dittwar, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Heiligenberg (Seulingswald) (), zwischen Wildeck und Großensee, Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Wartburgkreis, Hessen und Thüringen
 Heiligenberg (), bei Ovenhausen, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Heiligenberg (), bei Zwätzen, Jena, Thüringen
 Heiligenberg (Alfhausen) (), bei Alfhausen, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Heiligenberg (Süchtelner Höhen) (etwa ), bei Süchteln, Kreis Viersen, Nordrhein-Westfalen

Burgen und Schlösser in Deutschland:
 Schloss Heiligenberg (Jugenheim), bei Seeheim-Jugenheim, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Burg Heiligenberg, anderer Name der Burg Heiligenburg, bei Gensungen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Schloss Heiligenberg, in Heiligenberg im Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Heiligenberg (Heyen), südöstlich der Gemeinde Heyen im niedersächsischen Landkreis Holzminden

Klöster:
 Kloster Heiligenberg, Prämonstratenserkloster in Bruchhausen-Vilsen, Landkreis Diepholz, Niedersachsen, Deutschland
 Klosterruine Heiligenberg, Kloster bei Jugenheim, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland
 Chorherrenstift Heiligenberg, Stift der Augustiner-Chorherren in Winterthur, Kanton Zürich, Schweiz

Sonstiges:
 Grafschaft Heiligenberg, am Bodensee, heute zu finden im Bundesland Baden-Württemberg, Deutschland
 Heilige Berge, deutscher Name von Nationalpark Swjati Hory in der Region Donezk, Ukraine

Heiligenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes von Werdenberg-Heiligenberg-Bludenz, schwäbische Adelige
 Albrecht III. von Werdenberg-Heiligenberg-Bludenz († 1420), Graf von Bludenz
 Berthold von Heiligenberg († 1298), Bischof von Chur
 Claudia van den Heiligenberg (* 1985), niederländische Fußballspielerin, siehe Claudia Voňková
 Franz Egon von Fürstenberg-Heiligenberg (1626–1682), Bischof von Straßburg
 Hermann Egon von Fürstenberg-Heiligenberg (1627–1674) Oberhofmeister, Kämmerer, Geheimrat und Hofmarschall des bayrischen Kurfürsten, siehe Hermann Egon (Fürstenberg-Heiligenberg)
 Maria Franziska von Fürstenberg-Heiligenberg (1633–1702), Markgräfin von Baden
 Walter Heiligenberg (1938–1994), deutscher Biologe
 Wilhelm Egon von Fürstenberg-Heiligenberg (1629–1704), deutscher Geistlicher, Bischof von Straßburg

Siehe auch:
 Heiliger Berg (Begriffsklärung)